Tender is the Night (englisch für „Zärtlich ist die Nacht“) steht für:

 Tender is the Night, Originaltitel von Zärtlich ist die Nacht, Roman von F. Scott Fitzgerald (1943)
 Tender is the Night, Originaltitel von Zärtlich ist die Nacht (Film), US-amerikanischer Film von Henry King (1961)
 Tender Is the Night (Lied), Song von Sammy Fain (1962)